Umar ben Hafs ben Shuayb ben Isa al-Ghaliz al-Ikritish, primer emir de Creta 827-853
 Abu Hafs Umar ben Djami, savi ibadita del Djabal Nafusa
 Abu Hafs Umar ben Yahya al-Hintati, conegut per Inti, principal company del mahdi almohade.